«Країна Гонгурі» () — науково-фантастичний роман 1922 року радянського письменника Вівіана Ітіна. Одна з перших радянських утопій.

Сюжет та його художні особливості 
Роман написаний у характерній для початку 1920-х років манері: своєю концентрованої «віршованою» образністю, ритмізацією, символікою, емоційністю він нагадує поему в прозі.

Ітін оригінально вирішив жанрову проблему «сучасної» утопії тих років. Він показав, що хронікально-безперервне сюжетне продовження сьогодення в майбутнє не обов'язкове. У «Країні Гонгурі» філософський образ майбутнього співвіднесений з цим композиційно — як би пов'язаний трагічним епізодом з громадянської війни в Росії.

Потрапивши в полон до колчаківців молодий революціонер Гелій кинутий у в'язницю і очікує розстрілу. Його сусід по камері, старий лікар Мітч, колишній політемігрант, занурює юнака в гіпнотичний сон, в якому той переноситься на 2000 років вперед у часі. Вночі, прокинувшись від видінь, Гелій розповідає Мітчу історію свого життя в майбутньому.

У своєму сні Гелій перевтілюється в юнака на ім'я Рієль (подібний мотив перевтілення зустрічається, наприклад, у Джека Лондона в «Зоряному блукачі» й добре відомий російським символістам). Сучасники Рієля подолали соціальні протиріччя, удосконалили й видозмінили свій світ, їх основні заняття мистецтво та наука.

Втім, уклад цього утопічного суспільства описано автором досить схематично — розповідь присвячено головним чином особистими враженнями і переживань Рієля. Він бере участь в експедиції на іншу планету, потім повертається і, прагнучи бути гідним любові красуні Гонгурі, розпочинає займатися науковими дослідженнями. В процесі роботи наукова пристрасть витісняє його любов до дівчини. Ріель робить одне відкриття за іншим. Він створює машину, яка дозволяє бачити будову матерії. В його уяві, Всесвіт й атом побудовані за єдиним планом. Розглядаючи під величезним збільшенням Блакитний Куля, колись створений на основі мозку одного з видатних вчених країни, він в одній зі складних молекул знаходить Сонячну систему та одну з її планет — Землю. Він спостерігає коло нещасть, які одноманітно повторюються в історії розумних істот, розкиданих по Всесвіту. Психіка Рієля надламується — не витримавши побачених сцен воєн, жорстокості, насильства, він приймає отруту.

Марення закінчується, Гелій приходить до тями в камері в'язниці. На світанку юнака розстрілюють.

Історія написання та видання 
Оповідання «Відкриття Рієля», яке лягло в основу «Країни Гонгурі», було написане Ітіним у 1916 році. Пізніше автор згадував:

Розповідь була передана в редакцію горьковского журналу «Літопис» в 1917 році. Горький схвально поставився до рукопису, але журнал незабаром закрився, розповідь залишилася ненадрукованою, а рукопис зник.

У 1922 році родичі Ітіна переслали йому з Петрограда в Канськ, де він працював завагітпромом, збережену копію рукопису. Автор розширив його і в тому ж році опублікував. Він писав:

Збереглося лише декілька примірників цього видання. У листі до Горького Ітін написав:

Уцілілі дарчі екземпляри сибіряки знищили після арештів 1938 року. Можливо, однією з причин цього були слова, які промовляє герой книги, і які відсутні в пізніших виданнях:

Згодом цей твір декілька разів перевидавався, як при житті Ітіна, так і після його загибелі й реабілітації в 1956 році. Спочатку «Відкриття Рієля» (за варіантом московського видання 1927 року) було видано в Німеччині, (Берлін, 1980, 1981; Гамбург, 1987, 1988), потім у Новосибірську (1983), Красноярську (1985) та в Канську (1994) — по Канському варіанту редакції (1922) з назвою «Країна Гонгурі».

У видання 1927 року автор вніс ряд доповнень і виправлень. Ці зміни не сподобалися Горькому, який писав Ітіну:

Походження назви 
В одному зі своїх віршів Ітін написав:
Ветра, в предвосхищенье бури,
Берут стремительный разгон
Туда, где имя речки Ури,
Таёжной, звонкой речки Ури,
Звучит раскатисто, как гонг.

У листі до поета Леоніда Мартинову він пояснює:

В примітках до видання 1927 року назва роману зв'язується з «гонгоризмом» — іспанською поетичною школою XVII століття, засновану поетом Луїсом де Гонгора-і-Арготе, яка утверджувала «культ чистої форми», відсутність сюжету, ускладнення мови.

Іменем Гонгурі Ітін назвав дочку, яка померла незабаром після народження.

Видання 
 
 Итин В. Страна Гонгури: Повесть // 
 
 Итин В. Страна Гонгури (роман) // 
 Итин В. Страна Гонгури (Открытие Риэля): [Повесть] // 
 Итин В. Открытие Риэля (роман) // 
 Итин В. Открытие Риэля (роман) // 
 Итин В. Страна Гонгури (роман) //

Література 
 
 
 Дубин Б. В., Рейтблат А. И. Социальное воображение в советской научной фантастике 20-х гг.// Социокультурные утопии XX века. М., 1988. Вып. 6. С.14-48.

Примітки

Посилання 
 Країна Гонгурі  на сайті «Лабораторія фантастики» 
 Вельчинский В. Г. Библиография В. Итина  
 Лариса Итина. Поэт, писатель и путешественник  // Вестник, № 5 (342) 03 марта 2004 

Науково-фантастичні романи 1922
Науково-фантастичні романи Росії
Російськомовні фантастичні романи
Утопічні романи